Helminthoglypta micrometalleoides är en snäckart som beskrevs av W. B. Miller 1970. Helminthoglypta micrometalleoides ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
micrometalleoides